L'atletica leggera è uno degli sport presenti alle Universiadi, manifestazione multisportiva a cadenza biennale riservata ad atleti universitari provenienti da tutte le nazioni del mondo.

Edizioni

Record

Collegamenti esterni